Draško Prodanović, né le , est un entraîneur bosnien de basket-ball.

Biographie

Palmarès

Références

Liens externes 

Naissance en janvier 1947
Entraîneur bosnien de basket-ball